Первые люди на Луне:
 «Первые люди на Луне» — роман Герберта Уэллса 1901 года.

Снятые по роману фильмы
  — фильм 1919 года режиссёров Брюса Гордона и Джей Лея.
 «Первые люди на Луне» — фильм 1964 года режиссёра Натана Джурана.
 «Первые люди на Луне» — фильм 2010 года режиссёра Дэмона Томаса.

См. также 
 «Первые на Луне» — фильм 2005 года режиссёра Алексея Федорченко.